Metzner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heiko Metzner
 Paul Metzner